De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1984 werden op 7 en 8 januari 1984 gereden op de ijsbaan De Smelt te Assen.

De Oost-Duitse Angela Stahnke en de Sovjet Valeri Guk werden junioren wereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1984
Schaatsen in Drenthe
Sportevenement in Assen
 1984
schaatsen 1984